Dziani ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Dziani (Tsembéhou), Ort im Norden der Insel Anjouan, Komoren
 Dziani (Mrémani), Ort im Süden der Insel Anjouan, Komoren